Валентиниановата династия, състояща се от четирима императори, управлява Западната Римска империя от 364 до 392 и Източната Римска империя от 364 до 378.

 западни императори:
 Валентиниан I (364-375)
 неговите синове Грациан (375-383) и Валентиниан II (375-392)
 източните императори:
 братът на Валентиниан I – Валент (364-378).
 съпругът на дъщерята на Валентиниан – Теодосий I

Династията е свързана с Теодосиевата династия чрез брака на Теодосий I от Изтока (379-395) с дъщерята на Валентиниан I. От този брак се ражда Гала Плацидия, чийто син Валентиниан III става западен император (425-455), въпреки че технически той не е нито от Валентиниановата, нито от Теодосиевата династия. Въпреки че Валентиниан III е последният владетел, произлизащ и от едната, и от другата династия, неговите наследници продължават да бъдат част от римския нобилитет в Константинопол до края на шестото столетие.

Родословно дърво